Hinterstocker ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Hinterstocker (* 1979), deutscher Eishockeyspieler
 Hermann Hinterstocker (* 1956), deutscher Eishockeyspieler
 Ludwig Hinterstocker (1931–2020), deutscher Fußballspieler